Ла Матрака има више значења:

 Ла Матрака, Љано де лос Окотес (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Матрака (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику